Премьер-министр Йемена является главой правительства этой страны. На должность назначается президентом сроком на шесть лет и должен быть одобрен двумя третями Парламента, эту должность могут занимать только мусульмане.

Ниже приведён список премьер-министров Йемена в хронологическом порядке и с их партийной принадлежностью:

Список премьер-министров Йемена 
 Хайдар Абу Бакр аль-Аттас — 22 мая 1990 — 9 мая 1994 — (Йеменская социалистическая партия)
 Мухаммед Саид аль-Аттар (и.о.) — 9 мая 1994 — 6 октября 1994 — (Всеобщий народный конгресс)
 Абдель Азиз Абдель Гани — 6 октября 1994 — 14 мая 1997 — (Всеобщий народный конгресс)
 Фарадж Саид бен Ганем — 14 мая 1997 — 29 апреля 1998 — (беспартийный)
 Абдель Рахман аль-Арьяни — 29 апреля 1998 — 7 апреля 2001 — (Всеобщий народный конгресс)
 Абдель Кадер Баджамаль — 7 апреля 2001 — 7 апреля 2007 — (Всеобщий народный конгресс)
 Али Мухаммед Муджавар — 7 апреля 2007 — 10 декабря 2011 — (Всеобщий народный конгресс)
 Мухаммед Салем Басиндва — 10 декабря 2011 — 9 ноября 2014 — (беспартийный)
 Халед Махфуз Бахах — 9 ноября 2014 — 3 апреля 2016 — (беспартийный)
 Ахмед Обейд бин Дахр — c 4 апреля 2016 — 18 октября 2018 (Всеобщий народный конгресс) (Правительство Йемена в изгнании)
 Маин Абдул Малик Саид — c 18 октября 2018 — (Всеобщий народный конгресс) (Правительство Йемена в изгнании)
 Талал Абдулкарим Аклан — 2016 — 4 октября 2016 — (Хуситы) (Революционный комитет)
 Абдул Азиз бин Салех Хабтур — с 4 октября — (беспартийный) (Правительство Национального Спасения)

Ссылки 

 Список премьер-министров Йемена на rulers.org 
 Список премьер-министров Йемена на worldstatesmen.org 

Йемен
Списки:Йемен